Jan Kochanowski (1530–1584) – polski poeta
 Jan Kochanowski – horodniczy starodubowski
 Jan Kochanowski (zm. 1633) – chorąży wielki koronny
 Jan Kochanowski (1869–1949) – historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 Jan Kochanowski (1894–1942) – inżynier agronom, pedagog
 Jan Korwin-Kochanowski (1897–1970) – brytyjski malarz polskiego pochodzenia
 Jan Kochanowski (ur. 1949) – polityk
 Jan Kochanowski – poseł na Sejm Krajowy Galicji V kadencji
 Jan Kochanowski (ur. 1956) – aktor Teatru Starego w Krakowie